Gregor József (1940–2006) operaénekes
 Gregor József (1963) válogatott labdarúgó